XXV зимова Універсіада проходила в турецькому місті Ерзурум з 27 січня по 6 лютого 2011 року.

Дисципліни 
В рамках Універсіади розігрувалося 64 комплекти нагород у 11 видах спорту:
  Біатлон (9)
  Гірськолижний спорт (8)
  Керлінг (2)
  Лижне двоборство (3)
  Лижні перегони (11)
  Сноубординг (6)
  Стрибки з трампліну (4)
  Фігурне катання (5)
  Фрістайл (4)
  Хокей (2)
  Шорт-трек (8)

Учасники 

У зимовій Універсіаді 2011 року взяли участь 1880 спортсменів з 58 країн.

  (11)
  (26)
  (1)
  (57)
  (6)
  (1)
  (4)
  (7)
  (102)
  (76)
  (1)
  (1)
  (4)
  (81)
  (1)
  (16)
  (8)
  (58)
  (30)
  (49)
  (7)
  (26)
  (13)
  (7)
  (49)
  (97)
  (39)
  (91)
  (2)
  (4)
  (6)
  (8)
  (2)
  (1)
  (1)
 
  (1)
  (15)
  (1)
 
  (14)
  (18)
  (8)
  (75)
  (176)
 
  (15)
  (61)
  (55)
  (2)
  (40)
  (59)
  (48)
 
  (158)
  (78)
  (81)
  (1)

Розклад змагань

Медальний залік

Примітки

Посилання 
 Universiade Erzurum 2011
 Promotional video for the City/Games 

Зимові Універсіади
Зимова Універсіада 2011
Спорт у Туреччині
2011 у Туреччині
Спортивні події 2011
Січень 2011
Ерзурум